Brunswick megye (Észak-Karolina) 
 Brunswick megye (Virginia)